Ersa steht für: 

 Ersa, Göttin des Taues in der griechischen Mythologie
 Ersa (Mond), ein kleiner Mond des Planeten Jupiter
 Ersa (Korsika), eine Gemeinde im Norden Korsikas
 Kurtz Ersa, Hersteller von Lötkolben und Erfinderfirma des elektrischen Lötkolbens

ERSA steht für:
 Economics Research South Africa, ein Forschungsprogramm in Südafrika